Garibay puede hacer referencia a:

 Estar como el alma de Garibay, dicho español.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Ángel María Garibay (1892-1967), sacerdote católico, filólogo e historiador mexicano.
 Esteban de Garibay (1533-1600), historiador español.
 Fernando Garibay (n. 1982), escritor, compositor, y productor de música con nacionalidades mexicana y estadounidense.
 Pedro de Garibay (1729-1815), militar y administrador colonial español.